Моско́вка:

 Московка (устар.) — относящаяся к Москве.
 Московка — русская деньга XVI века. 
 Московка — птица из семейства синицевых.
 Московка — станция Западно-Сибирской железной дороги.

Фамилия 
 Московка, Алла Евгеньевна (более известна как ALLOISE) — украинская поп-, соул- и RnB-певица, актриса и радиоведущая. 
 Московка, Владимир Николаевич (род. 1950) — украинский политик, народный депутат Украины.

Топоним

Казахстан 
 Московка — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000- годы.
 Московка — до 2013 года название села Мойылды Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Московка — посёлок в Хабарском районе.
 Московка — село в Рубцовском районе, упразднено в 1983 году.

Башкортостан
 Московка — село Туймазинского района, в 1946 году включено в состав города Октябрьского.

Кемеровская область — Кузбасс
 Московка — посёлок в Тисульском районе.

Красноярский край
 Московка — деревня в Назаровском районе.

Липецкая область
 Московка — деревня в Добринском районе.
 Московка — село в Дрязгинском сельсовете Усманского района.
 Московка — деревня в Никольском сельсовете Усманского района.

Мордовия
 Московка — село в Торбеевском районе.

Московская область
 Московка — деревня в городском оуруге Серпухов.

Новосибирская область
 Московка — посёлок в Убинском районе.

Рязанская область
 Московка — деревня в Скопинском районе.

Смоленская область
 Московка — деревня в Гагаринском районе.

Тверская область
 Московка — деревня в Оленинском муниципальном округе.

Тюменская область
 Московка — деревня в Нижнетавдинском районе.
 Московка — деревня в Сорокинском районе.
 Московка — деревня в Упоровском районе.

Украина 
 Московка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Московка — село в Купянском районе Харьковской области.

Реки 
 Московка (Туросна Картавая) — река в Клинцовском районе Брянской области, правый приток реки Туросна.
 Московка — река в Калининградской области, Россия.
 Московка — река в Тюменской области, Россия.
 Московка (Мокрая Московка) и Сухая Московка — небольшие притоки Днепра в Запорожской области Украины.

См. также 
Старая Московка